Jorge de Amorim Campos — futebolista e treinador brasileiro conhecido como "Jorginho"
 Jorge Augusto da Cunha Gabriel — futebolista de areia brasileiro conhecido como "Jorginho"
 Jorginho do Império — cantor de samba brasileiro conhecido como "Jorginho"
 Jorginho do Trompete — instrumentista brasileiro conhecido como "Jorginho"
 Jorge Luís da Silva — futebolista e treinador brasileiro conhecido como "Jorginho"
 Jorge Luiz da Costa Pimentel — futebolista de salão brasileiro conhecido como "Jorginho"
 Jorge Manuel Amador Galufo — futebolista português conhecido como "Jorginho"
 Jorge Luiz Frello Filho — futebolista ítalo-brasileiro conhecido como "Jorginho"
 Jorginho — personagem do seriado de televisão Os Caras de Pau

Ver também 

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos